Con Quadruplice Alleanza si indicano:
 la Quadruplice Alleanza (1666) stipulata a L'Aia il 28 ottobre 1666 fra le Province Unite, il re di Danimarca, il principe elettore Federico I Guglielmo di Brandeburgo ed il duca di Braunschweig-Lüneburg, che garantiva l'indipendenza dalla Svezia della libera città di Brema e nel contempo fungeva da contrappeso politico e militare nei confronti della Francia di Luigi XIV;
 la Quadruplice Alleanza (1718) stipulata il 2 agosto 1718 fra Inghilterra, Austria, Francia e Paesi Bassi per contrastare il tentativo spagnolo di assicurarsi il predominio del Mediterraneo;
 la Quadruplice Alleanza (1745) stipulata a Varsavia fra Austria, Inghilterra, Paesi Bassi e Sassonia l'8 gennaio 1745 allo scoppio della Seconda guerra della Slesia per la rioccupazione della Slesia;
 la Quadruplice Alleanza (1815), stipulata il 20 novembre 1815, per mezzo della quale Impero austriaco, Gran Bretagna, Regno di Prussia ed Impero russo formarono una coalizione che aveva lo scopo fondamentale di mantenere nel concerto europeo l'ordine deciso durante il Congresso di Vienna;
 la Quadruplice Alleanza (1834) stipulata a Londra il 22 aprile 1834 tra Francia, Inghilterra, Spagna e Portogallo per sostenere la regina Isabella II di Spagna contro lo zio Don Carlos, conte di Molina, che pretendeva il trono in base alle leggi di successione 1714-1830 e la regina Maria II del Portogallo (rappresentata dal padre Pietro, 18º duca di Braganza, già imperatore del Brasile e re del Portogallo), contro lo zio Michele di Portogallo, che si era proclamato re;
 la Quadruplice Alleanza (1840) stipulata fra Austria, Prussia, Inghilterra e Russia dall'11 luglio 1840 per il mantenimento della sovranità turca in Asia contro l'Egitto, che era nuovamente alleato della Francia;
 Quadruplice Alleanza fu anche l'espressione alternativa ad Imperi Centrali, con la quale fu definita la duplice l'alleanza fra la coppia alleata Germania-Austria e quella costituita da Impero ottomano e Bulgaria allo scoppio della prima guerra mondiale (1914).